Яблунівська сільська рада — адміністративно-територіальне формування в Україні.

Яблунівська сільська рада — Закарпатська область, Мукачівський район
 Яблунівська сільська рада — Івано-Франківська область, Галицький район
 Яблунівська сільська рада — Київська область, Баришівський район
 Яблунівська сільська рада — Київська область, Білоцерківський район
 Яблунівська сільська рада — Київська область, Кагарлицький район
 Яблунівська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Яблунівська сільська рада — Львівська область, Буський район
 Яблунівська сільська рада — Полтавська область, Оржицький район
 Яблунівська сільська рада — Тернопільська область, Гусятинський район
 Яблунівська сільська рада — Хмельницька область, Деражнянський район
 Яблунівська сільська рада — Черкаська область, Канівський район
 Яблунівська сільська рада — Черкаська область, Лисянський район
 Яблунівська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район